

Тринково () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Раднево.
 Тринково () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Єлхово.